Проспект Гагарина — остановочный пункт Горьковской железной дороги на территории Нижнего Новгорода. Расположен в границах станции Мыза.

Инфраструктура 
Остановочный пункт представляет собой тупиковый путь с платформой, примыкающей к одноимённому проспекту и трамвайному кольцу. Через платформу следуют все электропоезда.

См. также 
 Нижегородская городская электричка
 Проспект Гагарина

Примечания 

Железнодорожные станции и платформы Нижнего Новгорода
Станции Горьковского региона Горьковской железной дороги